Maputo steht für:
 Maputo, die Hauptstadt Mosambiks
 Provinz Maputo, die dazugehörige Provinz
 Maputo-Bucht, die Meeresbucht bei der Stadt
 Maputo (Fluss), ein Fluss bei der Stadt

Siehe auch: